Tsaratanana kan syfta på:

Geografi

Madagaskar 

 Tsaratanana Strict Nature Reserve, naturreservat, 
 Tsaratanana (ort), Betsibokaregionen, 
 Maromokotro, bergstopp, 

Robotskapade Madagaskarförgreningar